Filmes
 The Killing (1956), filme de Stanley Kubrick rebatizado no Brasil como O Grande Golpe
The Hot Rock (1972), com Robert Redford e George Segal, traduzido em Portugal como O Grande Golpe
Top of the World (filme de 1997), com Peter Weller e Dennis Hopper, lançado em Portugal como O Grande Golpe

Desambiguações de cinema